Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Kansas 1978, facente parte del WTA Tour 1978, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Billie Jean King 7–5, 2–6, 6–3.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Evonne Goolagong (quarti di finale)
 Virginia Wade (semifinali)
 Wendy Turnbull (semifinali)

 Rosie Casals (quarti di finale)
 Sue Barker (secondo turno)
 Dianne Fromholtz (primo turno)
 Kerry Reid (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Kansas 1978